

Musica 
Puya – ritmo musicale tipico della Colombia
Puya – gruppo musicale portoricano
Puya – primo album discografico dei Puya
Puya – rapper romeno, membro del gruppo La Familia

Persone 
Michael Puya – pittore austriaco
Morteza Puya – politico pakistano

Altro 
Puya – nella corrida de toros, lancia del picador
Puya – genere di piante